Lars Jansson (1926-2000) – fiński pisarz i rysownik
 Lars Jansson – szwedzki żużlowiec